Kontioluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kontioluoto (ö i Mellersta Karelen), Norra Karelen, 
 Kontioluoto (ö i Pielisen Karjala), Norra Karelen, 
 Kontioluoto (ö i Joensuu, lat 62,54, long 29,33), Norra Karelen, 

Robotskapade Finlandförgreningar